Санта-Ри́та (Santa Rita) — Святая Рита Кашийская, католическая святая, в честь которой названы многие географические объекты.

Топонимы 
 Санта-Рита — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Санта-Рита — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Санта-Рита — город в Венесуэле, в штате Арагуа.
 Санта-Рита — муниципалитет в южном регионе острова Гуам.

Фамилия 
Известные носители:
 Санта Рита, Гильерме де (1889—1918) — португальский художник, первый футурист.